Geografia:
Anglaterra:
Hastings, poble del comtat d'East Sussex
Austràlia:
Hastings (Austràlia), suburbi de Melbourne a l'estat de Victòria
Barbados:
Hastings (Barbados), poble de Barbados a la parròquia de Christ Church
Canadà:
Hastings (Ontàrio), poble d'Ontàrio
Comtat de Hastings, subdivisió d'Ontàrio
Estats Units:
Hastings (Florida)
Hastings (Indiana)
Hastings (Iowa)
Hastings (Michigan)
Hastings (Minnesota)
Hastings (Nebraska)
Hastings (Nova York)
Hastings-on-Hudson, poble de l'estat de Nova York
Hastings (Pennsilvània)
França:
Hastings (Landes), poble del departament de Landes
Nova Zelanda:
Hastings (Nova Zelanda), ciutat de la regió de Hawke's Bay
Sierra Leone:
Hastings (Sierra Leone)
 Altres:
Batalla de Hastings